A 21 331-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád megyében.

Magyarnándor belterületén ágazik ki a 2125-ös útból, annak körülbelül a 700-as méterszelvényénél, kelet felé. Csak az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Magyarnándor vasútállomásáig vezet, ahol véget is ér, hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatai szerint mindössze 63 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24. 

21331